Parera (Argentinië), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Rancul in de provincie La Pampa
 Parera (Curaçao), plaats op Curaçao
 Marinebasis Parera, basis in Willemstad, Curaçao, van de Nederlandse marine in het Caribisch gebied in het Caribisch gebied